Miejscowości w USA:
 Melrose Park – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Melrose Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Melrose Park – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga